Ângelo da Sicília, santo católico
 Santo Ângelo, município do Rio Grande do Sul
 Castelo de Santo Ângelo, na Itália
 Associação Esportiva e Recreativa Santo Ângelo, clube de futebol gaúcho
 Colônia de Santo Ângelo
 Santo Ângelo em Pescheria (diaconia)
 Pinacoteca Barão de Santo Ângelo
 Barão de Santo Ângelo
 Fortaleza de Santo Ângelo de Cananor
 Santo Angelo (empresa), marca de ferragens

Ver também
 San Angelo
 Sant'Angelo
 San Ángel (desambiguação)
Desambiguações de topônimos